Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Sone (Hyōgo) – stazione della città di Takasago
Stazione di Sone (Osaka) – stazione della città di Toyonaka